Le crépuscule est la lueur atmosphérique présente avant le lever ou après le coucher du Soleil.

Littérature

Bandes dessinées 
 Crépuscule est le sixième arc narratif de Buffy contre les vampires, Saison huit ;
 Donjon Crépuscule est une série de bande dessinée ;
 Les Compagnons du crépuscule est une série de bande dessinée de François Bourgeon.

Livres
 Crépuscule, un roman de Erin Hunter (2010)
 Crépuscule est un pamphlet de Juan Branco publié en 2018 ;
 Crépuscule des idoles ou Comment on philosophe avec un marteau (Götzen-Dämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophiert) est une œuvre du philosophe Friedrich Nietzsche ;
 Le Crépuscule du Monde est le quatrième volume de la série La Roue du temps de l'écrivain américain Robert Jordan ;
 Le Crépuscule des elfes est un roman de médiéval-fantastique écrit en 1998 par Jean-Louis Fetjaine ;
 Le Crépuscule du soir est un poème de Baudelaire publié dans la section « Tableaux parisiens » des Fleurs du mal ;
 Le Crépuscule des épées (The Knight and Knave of Swords) est un recueil de nouvelles de Fritz Leiber.
 Crépuscule du tourment, volume I, Melancholy, un roman de Léonora Miano, publié en 2016.

Cinéma 
 Crépuscule (Der Herrscher) est un film allemand de Veit Harlan, sorti en 1937 ;
 Crépuscule (Under Western Stars) est un film de Joseph Kane, sorti en 1938 ;
 Crépuscule (Sundown) est un film américain de Henry Hathaway, sorti en 1941 ;
 Crépuscule (Without Honor) est un film américain d'Irving Pichel, sorti en 1949 ;
 Boulevard du crépuscule (Sunset Boulevard) est un film américain de Billy Wilder, sorti en 1950 ;
 Crépuscule sanglant (Red Sundown) est un film américain de Jack Arnold, sorti en 1955 ;
 Le Cavalier du crépuscule (Love Me Tender) est un western américain de Robert D. Webb, sorti en 1956 ;
 Le Crépuscule des aigles (The Blue Max) est un film britannique réalisé par John Guillermin, sorti en 1966 ;
 Le Crépuscule des aigles (Fatherland) est un téléfilm américain réalisé par Christopher Menaul tiré du roman de Robert Harris, sorti en 1994 ;
 Opération Crépuscule (The Package) est un thriller américain de Andrew Davis sorti en 1989 ;
 Le Crépuscule des morts (Soul's Midnight) est un film américain de Harry Basil, sorti en 2006 ;
 Le Temps d'un été (Evening) est un film sorti en 2007 sous le titre Crépuscule au Québec.

 Musique 
 Les disques du crépuscule est un label de musique belge indépendant.

 Voir aussi 
  Crépuscule'', cultivar de rosier obtenu en 1904.